Kowalówka ist der Name mehrerer Ortschaften

 Kowalówka (Andrzejewo) – Dorf in der Woiwodschaft Masowien, Gemeinde Andrzejewo
 Kowalówka (Cieszanów) – Dorf in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Gemeinde Cieszanów
 Kowalówka (Wieruszów) – Dorf in der Woiwodschaft Łódź, Gemeinde Wieruszów

Siehe auch:
 Sebastian Kowalówka